Bova se poate referi la:

 Bova, Calabria, comună din provincia Reggio Calabria, regiunea Calabria, Italia
 Bova Marina, comună în regiunea Calabria, Italia
 Ben Bova,  autor și editor american de science-fiction
 Raoul Bova, actor italian